Госоль (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 55,9 км². Население — 225 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святая Маргарида.

Рядом с Госолем находится гора Педрафорка, один из символов Каталонии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Página web de Gósol

Муниципалитеты Льейды